|-
| 88401 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88402 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88403 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88404 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88405 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88406 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88407 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88408 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88409 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88410 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88411 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88412 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88413 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88414 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88415 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88416 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88417 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88418 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88419 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88420 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88421 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88422 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88423 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88424 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88425 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88426 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88427 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88428 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88429 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88430 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88431 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88432 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 88433 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 88434 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88435 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88436 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88437 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88438 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88439 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88440 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88441 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88442 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88443 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88444 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88445 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88446 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88447 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88448 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88449 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88450 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88451 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88452 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88453 - || || 23 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88454 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88455 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88456 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88457 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88458 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88459 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88460 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88461 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88462 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88463 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88464 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88465 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88466 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88467 - || || 25 d'agost, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 88468 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88469 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88470 Joaquinescrig || || 26 d'agost, 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 88471 - || || 26 d'agost, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 88472 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88473 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88474 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88475 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88476 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88477 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88478 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88479 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88480 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88481 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88482 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88483 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88484 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88485 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88486 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88487 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88488 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88489 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88490 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88491 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88492 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88493 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88494 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88495 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88496 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88497 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88498 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88499 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88500 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8